O Nova Friburgo Festival era uma festa do chope realizada anualmente na cidade de Nova Friburgo, Brasil. O festival começou no dia 16 de Maio de 1992, como iniciativa do prefeito Paulo Azevedo de forma a prestigiar o aniversário da cidade e a forte imigração alemã que junto com os suíços deram origem a cidade no século XIX.

O evento que era considerado o segundo maior do país, era realizado na Via Expressa com a parceria da prefeitura da cidade e alguma empresa de cerveja que tenha intenção de patrocinar.
Durante a festa além dos grandes concertos realizados no palco principal, aconteciam pequenos shows de bandas locais, como a Lady 57, danças tipicamente alemã, concurso do chope a metro, concurso Garota Friburgo Festival, feiras de negócio, lona cultural, boate, parque de diversões, restaurantes, entre outras coisas.

O Friburgo Festival foi extinto por gestões posteriores.

Alguns artistas que já se apresentaram no evento

Titãs
Marina Lima
Exaltasamba
Vinny
Cláudia Leitte
Br'oz
KLB
Jota Quest
Kelly Key
LS Jack
Fernanda Abreu
Los Hermanos
Grupo Revelação
Leonardo
Paralamas do Sucesso
Vanessa da Mata
Zé Ramalho
Frejat
Daniel
Margareth Menezes
Falamansa
Detonautas

Friburgo Festival
Cultura de Nova Friburgo